Badr – miejscowość w Arabii Saudyjskiej
 Badr – miejscowość w Egipcie, w muhafazie Al-Buhajra
 Badr – miejscowość w Egipcie, w muhafazie Kair
 Badr – seria satelitów komunikacyjnych